Sistina peut faire référence à :

Anthroponyme

 Sistina, la version italienne du prénom français Sixtine. 
 Sistina, un nom de famille italien extrêmement rare.

Toponyme 

 La Cappella Sistina, le nom italien de la Chapelle Sixtine. 
 Via Sistina, une rue du centre de Rome en Italie.
 Teatro Sistina, un théâtre de Rome situé Via Sistina 129, comptant 1600 places. 
 La corsia Sistina, l'aile Sixtine, érigée par le pape Sixte IV.
 La Sistina, une petite île privée d'Argentine située sur un lac à environ 500 km au sud de Buenos-Aires.

Autre 
 SISTINA, l'acronyme de SIStema per il Turismo Innovativo Nell'Alto mediterraneo. 
 Sistina, le nom d'une société .
 Sistina, le nom de nombreux restaurants et hôtels, le plus souvent à Rome.

Voir aussi 
 Sixtine
 Sista

Références